Гава́йский антициклон (Гавайский максимум) () — субтропический антициклон, или область высокого атмосферного давления в районе Гавайских островов.

Эта зона выделяется на среднегодовых климатических картах в тропических водах северной части Тихого океана. Она является результатом преобладающего наличия в этом районе обширных и интенсивных, теплых и высоких малоподвижных антициклонов. Подвержена сезонным миграциям, летом перемещается на север.

Это результат преобладания в данном регионе антициклонов над циклонами. Среднее давление в центре антициколна в январе свыше 1022 мб, в июле свыше 1026 мб.

Синонимы 
 Северотихоокеанский антициклон (максимум)
 Гонолульский антициклон (максимум)

Примечания 

Климат
Гавайи
Тихий океан
Метеорология
Антициклоны